Esta é uma lista de países da África por taxa de alfabetização, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2007/2008.

Notas 

  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  Table H.
  Tabelas em formato de planilha pode ser encontrado 
  Os dados referem-se a estimativas nacionais de alfabetização de censos ou inquéritos realizados entre 1995 e 2005, salvo indicação em contrário. Devido a diferenças na metodologia e atualidade dos dados subjacentes, as comparações entre países e ao longo do tempo deve ser feita com cautela. Para mais detalhes, consulte .
  Para fins de cálculo do IDH, um valor de 99,0% foi aplicado.
  UNICEF 2004.
  UNESCO Institute for Statistics estimates based on its Global Age-specific Literacy Projections model, April 2007.
  Na ausência de dados recentes, as estimativas da UNESCO Institute for Statistics 2003, com base no censo desatualizados ou levantamento de informações, foram utilizadas e devem ser interpretados com cautela: 95,8 Bahamas, Barbados 99,7, 56,8 Comores, Djibuti 70,3, 60,5 Eritréia, Fiji 94,4, 42,5 Gâmbia, Guiné-Bissau 44,8, 99,0 Guiana, Haiti 54,8, Hong Kong, China (RAE) 94,6, 99,4 Hungria, Líbano 88,3, Polónia 99,8 e 99,4 Uzbequistão.
  Os dados são provenientes de fontes nacionais.
  Os dados são da Secretaria da Comunidade do Caribe, com base em fontes nacionais.
  Dados referentes a apenas 18 dos 25 distritos do país.
  Os dados referem-se apenas ao Sudão do Norte.
  PNUD 2007.

Africa alfabetizacao
Alfabetizacao Africa
Africa
Listas da África
Educação na África